Александар Станисавлевич:

 Станисавлевич, Александар (род. 1989) — сербский футболист, нападающий.
 Станисавлевич, Александар (род. 1998) — сербский футболист, защитник.